Plusieurs inondations et raz-de-marée aux Pays-Bas ont eu lieu le jour (ou la nuit) de la Toussaint, à savoir le  novembre.

 en 1170, voir Inondation de la Toussaint en 1170
 en 1532, voir Inondation de la Toussaint en 1532
 en 1570, voir Inondation de la Toussaint en 1570
 en 1675, voir Inondation de la Toussaint en 1675
 en 2006, voir Inondation de la Toussaint en 2006